Архангельское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Хохольском районе Воронежской области Российской Федерации.

Административный центр — село Архангельское.

Население

Состав сельского поселения

Археология 
 В 1,5 км к юго-востоку от села Архангельского бывшего Гремяченского района (1928—1963) было найдено Архангельское (Голышевское) городище, входившее в систему русских укреплений XVI—XVII веков. Также оно включало в себя два древних небольших городка. П. П. Ефименко и П. Н. Третьяков считали, что Архангельское городище подобно Боршевскому городищу и датировали его IX—X веками. Как и на Б. Боршевском и Сторожевом городищах, а также на горе у с. Рудкино, на Архангельской городище обнаружена керамика скифского времени, аналогичная керамике с городищ в с. Б. Голгольша, близ с. Коломак и с других мест Левобережной Украины. И. И. Ляпушкин датирует её V—II веками до нашей эры

Известные люди 
В селе Архангельском родился Андреев, Григорий Макарович — Герой Советского Союза.

Примечания 

Муниципальные образования Хохольского района
Сельские поселения Воронежской области